Малаховський — прізвище.

Відомі носії:
 Малаховський Іван (?— 1693) — єпископ Руської Унійної Церкви, з 1671 року єпископ Перемиський, Самбірський і Сяноцький, з 1691 року єпископ Холмський і Белзький.
 Малаховський Петро — польський шляхтич, краківський воєвода.
 Малаховський Пйотр (1983) — польський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Малаховський Ян — існує кілька осіб з таким прізвищем. Дивись більше за посиланням.
 Малаховський Яцек (1737—1821) — державний діяч Речі Посполитої. 

прізвища